

Sigle 
 Accelerator Mass Spectrometry – spettrometria di massa con acceleratore
 Acute mountain sickness – mal di montagna
 Aeronautical mobile service – servizio mobile aeronautico
 Aerospace Material Specification
 Aerospace Material Standard
 Alenia Marconi Systems – una compagnia elettronica anglo-italiana
 Alpha Magnetic Spectrometer – rilevatore di particelle di antimateria, materia oscura, materia strana
 American Mathematical Society – associazione matematica statunitense
 American Meteorological Society – organizzazione meteorologica statunitense
 Application Management Services – supporto applicativo informatico
 Application Management System – software
 Assemblea Mondiale della Sanità - organo legislativo dell'Organizzazione mondiale della sanità
 Associazione Musicale Smile - associazione musicale italiana
 Atrofia multi-sistemica

Chimica 
 AMS – α-metilstirene
 AMS – Agente materiale di separazione

Codici 
 AMS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Amsterdam-Schiphol (Paesi Bassi)
 ams – codice ISO 639-3 della lingua amami-oshima meridionale

Geologia 
 AMS – Argille della Marsiliana – nel comune di Manciano, in provincia di Grosseto – sintema stratigrafico della Toscana
 AMS – Arenarie di Monte Senario – nel comune di Vaglia, in provincia di Firenze – sintema stratigrafico della Toscana

Musica 
 AMS – casa discografica

Sport 
 ATP Masters Series – circuito tennistico professionistico maschile

Videogiochi
 AMS – società segreta dal ruolo centrale nella serie The House of the Dead